En philosophie, le sens moral est la capacité de discerner entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste.
 En religion, le sens moral ou tropologique est l'un des quatre sens de l'Écriture.